BMW Gran Turismo kan avse:

BMW 3-serie Gran Turismo
BMW 5-serie Gran Turismo

Se även
BMW 6-serie
BMW 8-serie